Luc Vandewalle (bankier) (1944), Belgisch bankier
 Luc Vandewalle (illustrator) (1969), Belgisch illustrator